

Ismertető 

Tancredi doktornő a sérülés alapján látja, hogy Michael nem baleset során vesztette el lábujjait, azonban Abruzzit Bellick fedezi, Michael pedig nem akarja neki elmondani az igazságot. Kiderül, Abruzzi egyik fantomcégének van egy top-fly charter reptere a börtön közelében, ezért kell őt is bevenni a szökésbe, mert így a szökés után az épületen kívül egy repülő fogja őket várni, amivel tovább menekülhetnek. A tervhez szükséges még Michael cellatársa, Sucre. Egy mobiltelefont rejtenek el a szeme láttára a börtönmunka alatt. A teszten nem bukik el, nem árulja el a telefon hollétét, pedig ezért Bellick megvonja tőle a házasbeszélő használati jogát. A házasbeszélőt egyébként is csak házaspárok használhatják, Sucre és Maricruz viszont még nem házasok. Amikor megmutatják neki, hogy a telefon szappanból van, azt mondja, hogy őt hagyják ki a szökésből. Emiatt áthelyezését kéri egy másik cellába.

Zsebes szerez egy spéci kést, amellyel Michaelt szeretné eltenni láb alól, akit váratlanul berángat egy elhagyatott helyiségbe, ahol már Abruzzi és néhány társa várja. Mielőtt azonban elképzelését végrehajthatná, Abruzzi közbelép és a csapata elveri Zsebest. Abruzzi ezzel akarja demonstrálni Michael számára, hogy immár megváltozott a viszony kettejük között. Fibonacci tartózkodási helyét továbbra sem kapja meg, viszont megállapodás születik a szökésben való részvételről.

Veronica ismét találkozik Leticiával, akitől megtudja, hogy Lincolnnak a Crabbel szemben fennálló adósságát kormányzati emberek fizették ki, de nem tudja kik. A visszatekintésben látható, hogy Kellermanék voltak azok. A titkosügynök meg is látogatja Veronicát, és felajánlja segítségét az ügyben. Ezután azonban észrevétlenül elrabolják Leticiát, és egy erdőbe viszik kivégezni, hogy ne tudjon tanúskodni. Veroncia vőlegénye rosszul viseli, hogy Veronica ennyit foglalkozik Lincoln ügyével, a férfi felbontja az eljegyzést.

Michael új cellatársat kap Zakkant személyében, akit egyenesen a pszichiátriáról  hoztak. Lincolnnal egyetért abban, hogy nem lehet bevonni a szökésbe, így Michael kénytelen lesz éjszakánként dolgozni a cellában. Kiderül azonban, hogy Zakkant egy betegsége miatt sohasem alszik…

A szökés epizódjai